

Palmarès
Campionati mondiali juniores
Abu Dhabi 2015: argento nei 48 kg;
Zagabria 2013: bronzo nei 48 kg.

Campionati europei juniores
Sarajevo 2013: bronzo nei 44 kg.

Campionati mondiali cadetti
Miami 2013: bronzo nei 44 kg.

Campionati europei cadetti
Atene 2014: bronzo nei 48 kg;
Sofia 2015: oro nei 48 kg.

Vittorie nel circuito IJF

Collegamenti esterni